Seznam polkov z zaporedno številko 49.

Seznam 
 Pehotni
 49. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 49. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 49. pehotni polk (Wehrmacht)
 49. strelski polk (ZSSR)
 49. lovski polk (Wehrmacht)
 49. grenadirski polk (Wehrmacht)
 49. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 49. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 49. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 49. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 49. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi